Il tuttofare – episodio della serie televisiva Tutto Totò
Il tuttofare – film del 2018 diretto da Valerio Attanasio

Collegamenti esterni